La nazionale di pallavolo femminile della Scozia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Scozia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Scozia.

Risultati

Campionato europeo dei piccoli stati

Collegamenti esterni 
 

 
Pallavolo